Ferdinand Blumentritt (etnograaf) (1853-1919), bekend van werk over de Filipijnen
Ferdinand Blumentritt (muzikant) (1851-1903), bekend in Rotterdam